El término picor puede referirse:

 al picor, prurito, picazón o comezón: hormigueo peculiar o irritación incómoda de la piel que conlleva un deseo de rascar la parte en cuestión;
 al picor o pungencia: sensación de ardor agudo, captada por el sentido del gusto al contacto con algunas sustancias.

Enlaces externos